Žlebič je lahko:
 žlebič (kraški pojav)
 Žlebič, Ribnica
 del čebeljega žela